Бурденюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурденюк, Анатолий Акимович (1922—1941) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Бурденюк, Георгий Гаврилович (1966—1985) — рядовой ВС СССР, участник Афганской войны.